Никола́й Ре́эк (, при рождении Базыков; , , Эстляндская губерния, Российская империя — , , Молотовская область, СССР) — эстонский военный деятель, генерал-лейтенант (1938). В 1927—1928 — министр обороны, в 1939—1940 — военный министр.

Семья 
Родился в русской семье Базыкова. Родители умерли, когда Николай был ещё ребенком. Его усыновил рабочий железнодорожного депо в Тапа Алексей Реэк (Aleksei Reek), который был родом из деревни Муи, расположенной на острове Эзель, и Николай получил фамилию отчима — Реэк. Начальное образование Николай получил в Тапаской железнодорожной школе.

Офицер русской армии 
Окончил Чугуевское военное училище (1910), Киевскую школу лётчиков-наблюдателей (1916), ускоренный курс Николаевской академии Генерального штаба (1917). Воинскую службу в Русской императорской армии начал в составе 90-го Онежского полка. Участвовал в Первой мировой войне в качестве офицера русской армии, состоял при командире 1-й бригады 23-й пехотной дивизии. С октября 1915 — командирован в оперативный отдел штаба 11-й армии, а с марта 1916 находился при штабе 6-й армии. Во время революционных событий 1917 — был начальником штаба Морской крепости Петра Великого.

Эстонский военачальник 

С 1918 служил в эстонских воинских частях, до их расформирования в апреле 1918 был начальником штаба. В том же году нелегально организовал в Вирумаа военизированную организацию «Кайтселийт». Участвовал в Эстонской Освободительной войне: командовал пятым пехотным полком (на Вируском фронте до занятия Нарвы 19 января 1919), был начальником штаба первой дивизии, с апреля 1919 — начальником штаба третьей дивизии. Был руководителем оперативной группы во время войны с немецким ландесвером, сыграл важную роль в победе под Выну. С сентября 1919 — начальник штаба Вируского фронта. Награждён Крестом Свободы первого класса второй степени — за военные заслуги, второго класса второй и третьей степени — за храбрость (единственный генерал среди трижды кавалеров ордена).

С 1921 — руководитель курсов Генерального штаба и инспектор военных учебных заведений. В 1923—1925 учился в Высшей военной школе во Франции. В 1925—1926 и 1934—1939 — начальник Генерального штаба Освободительных сил Эстонии. В 1926 и 1928—1934 — командир второй дивизии. В 1927—1928 — министр обороны, в 1939—1940 — военный министр.

В 1930-е годы выступал за снос православного собора св. Александра Невского в Таллине, что вызвало возмущение русской общины страны.

После заключения договора о ненападении между Германией и Эстонией,  при посещении высокопоставленных немецких военных (Франц Гальдер и Вильгельм Канарис) заявлял, что Эстония может содействовать Германии в установлении контроля над морем, в том числе в минировании Финского залива против советских военных кораблей.

Автор работ по военной истории, стратегии и тактике.

Арест и гибель 
12 марта 1941 года арестован органами НКВД в своём доме в Меривялья и заключён в таллинскую тюрьму. Его сокамерник, русский театральный деятель в Эстонии Степан Рацевич, даёт такой портрет генерала: Высокого роста, не успевший в тюрьме похудеть и потому с намеком на полноту, он выглядел хорошо сохранившимся мужчиной. Высокий лоб, выразительные губы, нос с ярко очерченными ноздрями обнаруживали в нём волевого, мужественного человека. О себе говорить не любил. Больше прислушивался к разговорам окружающих. Не следовал примеру других, которые после возвращения с допросов делились впечатлениями. На прогулку выходил, как военный человек, привыкший к дисциплине, строго подтянутым, в чистых высоких сапогах, галифе, военной гимнастерке, конечно без погон и знаков отличия.

В августе 1941 года был отправлен в Соликамский Усольлаг, где после допросов расстрелян 8 мая 1942 года.

Библиография 
 Эстонский биографический словарь. Таллин, 2002.

Примечания

Ссылки 
 Послужной список Николая Реэка в базе данных Эстонского военного музея «Эстонские офицеры 1918-1940» 
 Биографическая справка (О. Тииф. Из воспоминаний и заметок о 1939-1969)
 Воспоминания Степана Рацевича

Выпускники Чугуевского военного училища
Офицеры Российской империи
Участники Первой мировой войны (Россия)
Генерал-лейтенанты (Эстония)
Умершие в местах лишения свободы
Участники Эстонской освободительной войны
Заключённые Усольлага